& puede referirse a:
 &, un símbolo tipográfico.
 &, canción de la cantante japonesa Ayumi Hamasaki.
 &, álbum de la banda sueca Hedningarna. 
 &, canción de la banda americana Tally Hall.

Enlaces externos